Жар-тобе:
 Жар-тобе — древнее городище на левом берегу реки Сырдарья.
 Жар-тобе (на реке Боралдай) — древнее городище на левом берегу реки Боралдай.

Примечания